Název Malé Březno má více obcí:
 Malé Březno (okres Most) – obec v okrese Most
 Malé Březno (okres Ústí nad Labem) – obec v okrese Ústí nad Labem